Кара́куловка () — невелика річка у Воткінському районі Удмуртії, Росія, права притока Межної.

Починається на північний захід від урочища Горева Перемєна, що між селами Камське та Забегаєво. Протікає на північний схід та схід. Впадає до Межної на території села Забегаєво.

Верхня течія пересихає, русло нешироке. У нижній течії збудовано міст.

Річки Воткінського району